Віталіна Коваль — ЛГБТІ-правозахисниця в Україні, що проводить кампанію за права жінок та ЛГБТІ. Родом з Ужгорода.

Діяльність 
Віталіна Коваль організовувала соціальні заходи для ЛГБТІ, але вони були значною мірою таємними. Потім вона створила громадський центр для ЛГБТІ в Ужгороді, запропонував ЛГБТІ-людям однорангову підтримку. Коваль проводить кампанії щодо захисту меншин, а саме ЛГБТІ-людей, етнічних меншин в Україні, а також жінок, від ненависті суспільства. Вона організовувала мітинги Міжнародного дня жінок у 2017 та 2018 роках.

В рамках міжнародної адвокації з прав людини Коваль відвідала саміт з прав людини в Парижі. Вона зустріла представника ЄС Федеріка Могеріні на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС «Гімн» у Гельсінкі в серпні 2019 р.

Злочини ненависті 
Коваль та член/киням її групи погрожували ультраправі групи.

Ужгородська праворадикальна група Карпатська Січ напала на мітинг у 2018 році. Віталіну Коваль облили фарбою, внаслідок чого вона отримала травму очей. Коваль повідомила в поліцію, двох людей притягнули до кримінальної відповідальності за напад, але слідство щодо кваліфікації нападу як злочину на грунті ненависті триває. «Amnesty International Ukraine» розкритикували українську владу за нерозслідування нападів на активістів, зокрема тих, хто захищав права жінок та членів ЛГБТ спільноти й етнічних меншин. У 2018 році справа Коваль була представлена ​​в кампанії «Amnesty International».

Джерела 
 Поліна Вернигор. Три роки тому на ЛГБТ-активістку Віталіну Коваль напали ультраправі — і це кардинально змінило її життя. Ось її історія // Заборона, 2 серпня 2021

Українські правозахисниці
Активісти ЛГБТ-руху в Україні
Українські феміністки